Welsh voetbalelftal (mannen)
 Welsh voetbalelftal (vrouwen)
 Welsh voetbalelftal onder 21 (mannen)